Il doppio del torneo di tennis Eurocard Open ottobre 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jacco Eltingh e Paul Haarhuis che hanno battuto in finale Cyril Suk e Daniel Vacek 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (semifinali)
 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (campioni)
 Grant Connell /  Patrick Galbraith (semifinali)
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (secondo turno)

 Cyril Suk /  Daniel Vacek (finale)
 Byron Black /  Jonathan Stark (quarti di finale)
 Jim Grabb /  Patrick McEnroe (secondo turno)
 Rick Leach /  Scott Melville (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Eurocard Open 1995